Kalinin ima lahko več pomenov.

Osebnosti 

 Dimitrij Vladimirovič Kalinin (1980–), ruski hokejist.
 Jurij Ivanovič Kalinin (1946–), ruski častnik in pravnik.
 Konstantin Aleksejevič Kalinin (1887–1938), ruski letalski konstruktor in pilot.
 Mihail Ivanovič Kalinin (1875–1946), ruski boljševik in politik.
 Valerij Aleksandrovič Kalinin (1945–), ruski dirigent.
 Vjačeslav Vasiljevič Kalinin (1939–), ruski slikar in grafik.
 Stjepan Andrijanovič Kalinin, sovjetski general
 Grigorij Jakovlevič Kalinin, sovjetski general
 Nikolaj Vasiljevič Kalinin (1937–2008), sovjetski general
 Aleksander Ivanovič Kalinin, sovjetski general
 Ivan Petrovič Kalinin, sovjetski general

Drugo 

 USS Kalinin Bay (CVE-68), spremljevalna letalonosilka Vojne mornarice ZDA.
 Mesto Kalinin (Tver) v Rusiji (glej tudi Kaliningrad)